Bundestagswahlkreis 89 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Heinsberg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Kreis Aachen (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Essen II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Essen III (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Essen I (1949 bis 1961)